Фред Дж. Сколари (; 1 марта 1922 года, Сан-Франциско, штат Калифорния — 17 октября 2002 года, Сан-Рамон, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Университете Сан-Франциско, в 1946 году заключил контракт с клубом «Вашингтон Кэпитолс», который выступал в Баскетбольной ассоциации Америки (БАА), предшественнице НБА, за неё он играл с момента основания и до расформирования 9 января 1951 года. Позже выступал за команды «Сиракьюс Нэшнлз», «Балтимор Буллетс», «Форт-Уэйн Пистонс» и «Бостон Селтикс». Всего в БАА/НБА провёл 9 сезонов. Два раза включался во 2-ю сборную всех звёзд БАА (1947—1948). Всего за карьеру в НБА сыграл 534 игры, в которых набрал 6014 очков (в среднем 11,3 за игру), сделал 857 подборов и 1406 передач.

Сколари стал успешным баскетболистом, несмотря на то, что он был слеп на один глаз, глух на одно ухо и имел избыточный вес. Он стал известен благодаря своему нестандартному, но эффективному, стилю броска по кольцу, при котором он выпускал мяч от бедра. В своём первом же сезоне в БАА стал лучшим по проценту реализации штрафных бросков (81,1). Перед завершением спортивной карьеры в 1955 году был одним из двух последних игроков НБА (наряду с Конни Симмонсом), которые играли с первых дней в лиге с момента основания БАА в 1946 году.

Карьера тренера 
В самом начале сезона 1951/1952 годов Сколари был назначен играющим тренером команды «Балтимор Буллетс» (1951—1952), которой руководил  на протяжении 39 игр (12 побед при 27 поражениях), но в середине чемпионата был уволен со своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды, однако остался в клубе в качестве игрока. На его место был назначен бывший игрок «Буллетс» Чик Райзер, который был уволен в следующем году на старте сезона по той же причине после трёх поражений подряд (8—19 и 0—3).

Смерть 
Фред Сколари умер 17 октября 2002 года в городе Сан-Рамон (штат Калифорния) в возрасте 80 лет.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Вашингтон Кэпитолс»
Игроки «Сиракьюс Нэшнлз»
Игроки «Балтимор Буллетс» (1944—1954)
Игроки «Форт-Уэйн Пистонс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Балтимор Буллетс» (1944—1954)